Das Herrendoppel der Australian Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Wayne Black und Kevin Ullyett. Das Finale bestritten die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan gegen Martin Damm und Leander Paes. Nachdem die Bryans in den vergangenen zwei Jahren jeweils im Finale verloren hatten, gewannen sie diesmal in drei Sätzen und sicherten sich so ihren ersten gemeinsamen Titel bei den Australian Open und ihren dritten Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2006